

Patronyme 
Mourlon est le nom de famille de :
 André Mourlon (1903 - 1970), sprinter français.
 René Mourlon (1893 - 1977), sprinter français.
 Michel Mourlon (1845 - 1915), géologue et paléontologue belge.

Divers 
 Rue Frédéric-Mourlon, rue de Paris.

Paronymie 
 
 Morlon

Homonymie de patronyme